Die Rugby-Bundesliga 2017/18 war die 47. Auflage dieses Wettbewerbs. In der Rugby-Bundesliga spielen zunächst 16 Mannschaften in zwei regionalen Staffeln (Nord/Ost und Süd/West), gefolgt von Play-offs in denen die zwei jeweils höchstplatzierten nach der regulären Saison um die Deutsche Meisterschaft spielen. Die reguläre Saison startete am 1. September 2017 und endete am 5. Mai 2018, gefolgt von den zwei Halbfinals und dem Meisterschaftsfinale am 2. Juni 2018. Dieses gewann der Heidelberger RK 47:12 gegen die RG Heidelberg.

Titelverteidiger war der Heidelberger RK, der im Finale der Saison 2016/17 den TV Pforzheim 39:35 besiegte.

Übersicht 

Die Rugby-Bundesliga wird 2017/18 zum dritten Mal mit dem neuen System, das jeweils acht Mannschaften in zwei Staffeln enthält, gespielt. Während der regulären Saison spielt jede Mannschaft in Hin- und Rückrunde gegen die sieben anderen Mannschaften aus derselben Gruppe. Es werden keine Spiele gegen die Mannschaften aus der anderen Gruppe bestritten. Danach folgen die Play-offs in denen der Gewinner der Nord/Ost-Staffel gegen den Zweiten aus Süd/West und der Gewinner der Süd/West-Staffel gegen den Zweiten aus Nord/Ost spielen. Die Gewinner dieser beiden Halbfinale stehen dann im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Die letzte Mannschaft jeder Staffel steigt automatisch in die 2. Rugby-Bundesliga ab. Die beiden vorletzten Mannschaften nehmen an der Relegation gegen die Verlierer der Halbfinale aus der zweiten Bundesliga teil.

Die Plätze der zwei Absteiger aus der Saison 2016/17, TSV Victoria Linden und RC Luxemburg, nahmen die Spielgemeinschaft SV Odin von 1905/VfR Döhren 06 und die Neckarsulmer Sport-Union ein. Zudem stiegen die Berlin Grizzlies durch ihren Sieg in der Relegation gegen den FC St. Pauli auf.

Nord-Ost

Tabelle

Kreuztabelle

Süd-West

Tabelle

Kreuztabelle

Playoffs 
Die Halbfinale wurden am 26 und 27. Mai ausgetragen. Das Endspiel fand in Berlin statt.

Relegation 
Im Rahmen der Payoffs der 2. Rugby-Bundesliga 2017/18 erlangten der RC Luxemburg und der FC St. Pauli den direkten Aufstieg. Die Verlierer der Playoffs, StuSta München und TSV Victoria Linden traten in der Relegation gegen die vorletzten der Saison an. Dabei sicherten sich der RK Heusenstamm und die Berlin Grizzlies die erneute Teilnahme an der 1. Bundesliga.

Einzelnachweise 

2017/18
Rugby 2017
Rugby 2018